RA2 — сокращённое название игры Command & Conquer: Red Alert 2
 RA2 — формат бумаги размером 430 × 610 мм, в соответствии с ISO 217